

Azerbejdżan 
Trener: Michaił FriszmanAsystent: Aleksandr Czerwiakow

Białoruś 
Trener: Wiktar HanczarouAsystent: Barys Kaliada

2009 w piłce siatkowej